«Tandem» es una canción francesa de 1990, con letra de Serge Gainsbourg y música de Franck Langolff. Fue popularizada por Vanessa Paradis.  

El video musical, realizado por Jean-Baptiste Mondino, obtuvo el premio Victoires de la musique.

Canciones de 1990
Canciones de Francia